Кубок фінської ліги 2007 — 11-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на дві групи, потім вісім кращих команд проходять у плей-оф. Переможцем вперше став Лахті.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 2 лютого до 17 березня 2007 року.

Група А 

|}
Результати

Група B 

|}
Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 березня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 березня 2007

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|31 березня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 
 Кубок фінської ліги на rsssf  

2007
2007 у футболі
2007 у Фінляндії